WFA steht als Abkürzung für:
 Wehrmachtführungsamt im Oberkommando der Wehrmacht, 1940 umbenannt in Wehrmachtführungsstab
 Weightlifting Federation of Africa, kontinentaler Verband des Gewichtheber-Weltverbandes International Weightlifting Federation
 Westflug Aachen Luftfahrtgesellschaft, eine deutsche Fluggesellschaft (siehe Liste der Fluggesellschaften in Deutschland)
 WiSo-Führungskräfte-Akademie Nürnberg (WFA), ein 1989 gegründetes An-Institut der Universität Erlangen-Nürnberg
 World Fighting Alliance, eine 2001 gegründete US-amerikanische Mixed-Martial-Arts-Kampfsport-Organisation

WfA steht als Abkürzung für:
 Wohlstand für Alle (Zeitschrift), eine anarchistische Zeitschrift, die von 1907 bis 1914 in Wien erschien

Wfa steht als Abkürzung für:
 Wohnungsbauförderungsanstalt Nordrhein-Westfalen, eine von 1958 bis 2009 bestehende Landesinstitution zur Wohnbauförderung, deren Aufgaben und Geschäfte von der NRW.Bank übernommen wurden

wfa steht als Abkürzung für:
 Westdeutscher Famulantenaustausch, eine 1971 gegründete Medizinstudenten-Organisation, seit 1991 Deutscher Famulantenaustausch (DFA), 2004 aufgegangen in der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland

Abkürzung